Fushë Kosova (, serbiska: Kosovo polje) eller Trastfältet är en högslätt i Kosovo, utanför staden Kosovo polje. Slätten är bekant för de många fältslag, som där utkämpats. År 1073 vann serberna en seger över de förenade grekerna och bulgarerna, 1448 tillfogade Murad II ungrarna under János Hunyadi ett svårt nederlag och 1831 led bosniakerna där ett nederlag mot osmanerna.

Särskilt är slätten känd i historien och folkdikten genom "slaget vid Trastfältet", den strid mellan osmaner och serber som i juni 1389 definitivt gjorde slut på det gamla serbiska riket.

Källor

Fotnoter

Kosovos geografi

Slätter i Kosovo